Ryjoskoczek (Elephantulus) – rodzaj ssaka z podrodziny Macroscelidinae w rodzinie ryjkonosowatych (Macroscelididae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w środkowej, zachodniej i południowej Afryce.

Morfologia  
Długość ciała (bez ogona) 94–148 mm, długość ogona 86–162 mm, długość ucha 19–36 mm, długość tylnej stopy 27–42 mm; masa ciała 31–83 g. Wzór zębowy: I  C  P  M  (x2) = 40.

Systematyka

Etymologia 
 Elephantulus:  elephas, ελεφαντος elephantos „słoń”; łac. przyrostek zdrabniający -ulus.
 Nasilio: zdrobnienie łac. nasus „nos”. Gatunek typowy: Macroscelides brachyrynchus .
 Elephantomys:  gr. ελεφας elephas, ελεφαντος elephantos „słoń”; μυς mus, μυος muos „mysz”. Gatunek typowy: †Elephantomys langi  (= †Elephantulus broomi ).

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące występujące współcześnie gatunki:
 Elephantulus fuscipes  – ryjoskoczek ciemnostopy
 Elephantulus brachyrhynchus  – ryjoskoczek krótkonosy
 Elephantulus fuscus  – ryjoskoczek ciemny
 Elephantulus intufi  – ryjoskoczek zaroślowy
 Elephantulus rupestris  – ryjoskoczek skalny
 Elephantulus myurus  – ryjoskoczek zuluski
 Elephantulus edwardii  – ryjoskoczek przylądkowy
 Elephantulus pilicaudus  – ryjoskoczek włochatoogonowy

Opisano również gatunki wymarłe z plejstocenu Południowej Afryki:
 Elephantulus antiquus 
 Elephantulus broomi

Przypisy

Bibliografia 
 

Ryjkonosowate